Peligro () — второй неофициальный студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 25 марта 1993 года на лейбле Sony Latin.

Peligro считается рекламным альбомом, а не официальным.

Список композиций

История релиза

Примечания

Литература 
 Diego, Ximena (2002). Shakira: Woman Full of Grace. Simon & Schuster. ISBN 0743216687

Альбомы Шакиры
Альбомы Sony Music Entertainment
Альбомы современного ритм-н-блюза